Олаф Барда (, урожд. Олаф Мартиниус Ульсен, ; 17 августа 1909, Кристиания — 2 мая 1971, Осло) — норвежский шахматист и шахматный литератор, международный мастер (1952), гроссмейстер ИКЧФ (1953).

Биография 
Шестикратный чемпион Норвегии (1930, 1947, 1948, 1952, 1953, 1957 гг.).

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 1930 г.

Победитель международного турнира в Йёнчёпинге (1958 / 1959 гг.; разделил 1—2 места с А. А. Котовым). Участник сильного по составу международного турнира в Бухаресте (1953 г.).

Участник зональных турниров ФИДЕ (Хельсинки, 1947 г. — 5—6 места; Марианске-Лазне, 1951 г. — 9—10 места).

Лучшие результаты в соревнованиях по переписке: 1-й чемпионат мира (1950—1953 гг.) — 4 место; международный турнир памяти Э. Дикгофа (1954—1956 гг.) — 7 место.

Семья 
Сын: И. Барда (1935—1999), шахматист, национальный мастер.

Спортивные результаты

Книги 
 Sjakk!, [Oslo, 1944]

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Олафа Барда на шахматных олимпиадах
 Партии с олимпиады 1930 г. на сайте 365Chess

Чемпионы Норвегии по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ
Шахматисты XX века